А́кри — топоним.
 Акри — штат Бразилии;
 Акри — приток реки Пурус (бассейн Амазонки);
 Акри — город в Италии, расположен в регионе Калабрия;
 Акри — железнодорожная платформа Павелецкого направления МЖД в Ступинском районе Московской области России.

См. также 
 Республика Акри
 Война за Акри
 Эскадренные миноносцы типа «Акри»